Кочубіївська сільська рада — Хмельницька область, Чемеровецький район
 Кочубіївська сільська рада — Черкаська область, Уманський район